Lewica Razem – koalicyjny komitet wyborczy Partii Razem, Unii Pracy i Ruchu Sprawiedliwości Społecznej (2019)
 Lewica Razem – partia polityczna (pod tą nazwą od 2019, w latach 2015–2019 działająca jako Partia Razem)
 SLD Lewica Razem – koalicyjny komitet wyborczy skupiony wokół Sojuszu Lewicy Demokratycznej (2014, 2018)
 SLD-UP „Lewica Razem” – klub senacki powołany przez koalicję SLD-UP (2001–2005)